Eriosporopsis är ett släkte av svampar. Eriosporopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eriosporopsis